E77 peut faire référence à :

Médecine 
 Troubles du métabolisme des glycoprotéines, d'après la Classification internationale des maladies.

Routes 
  Autoroute émiratie E 77 ;
  Route européenne 77, une route traversant la Pologne, la Slovaquie et la Hongrie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres